Die ADAC GT4 Germany 2020 war die zweite Saison der ADAC GT4 Germany. Der Kalender umfasste 12 Rennen an 6 Rennwochenenden. Die Rennen wurden in Deutschland und Österreich ausgetragen. Saisonbeginn war am 14. August auf dem Nürburgring und endete am 8. November in Oschersleben.

Die Fahrerwertung gewannen Nicolaj Møller-Madsen und Jan Kasperlik in einem Porsche 718 Cayman GT4 CS mit 174 Punkten. Die Teamwertung gewann Team Allied-Racing mit 216 Punkten.

Stephan Grotstollen und Georg Braun gewannen mit 430 Punkten die Trophywertung und Jan Marschalkowski gewann mit 286,5 Punkten die Juniorwertung.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der ADAC GT4 Germany

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2020